Kaftan může být:

kaftan – druh orientálního obřadního oděvu
 jméno hotelu

příjmení osob
George Kaftan – americký baseballista 
Jan Kaftan – více osobností, viz rozcestník
Jiří Kaftan – český herec a tanečník
Vylar Kaftan – americký spisovatel sci-fi a fantasy literatury